Gray se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alan Maurice Gray
 Asa Gray
 George Robert Gray
 Heather M. Gray
 John Edward Gray
 Louis Harold Gray
 Michael R. Gray
 Peter Gray
 Richard E. Gray
 Samuel Frederick Gray